Свято́шинська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Святошинська вулиця — вулиця в місті Вишневе.
 Святошинська вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці